Draude est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
June Draude (née en 1949), femme politique provinciale canadienne
 (né en 1977), musicien allemand
 (né en 1940), officier de l'Armée américaine

Homonymie de patronyme